Crosby puede referirse a:

Geografía 
Engeland
Crosby (Cumbria)
Crosby (Merseyside)

Canadá
Crosby (Ontario)

Estados Unidos
Crosby (Minnesota)
Crosby (Misisipi)
Crosby (Dakota del Norte)
Crosby (Texas)

Otros usos 
Música
Crosby, Stills & Nash (and Young)

Personajes
Alfred Crosby, historiador
Bing Crosby
David Crosby
Sidney Crosby
Cyrus Richard Crosby, aracnólogo estadounidense.
Barcos
USS Crosby (DD-164)